El término Templo de Minerva puede hacer referencia a: 

Templo de Minerva de Dougga, templo pagano del yacimiento de Dougga (Túnez); o
Templo de Minerva (Guatemala), templo de la Ciudad de Guatemala.